Copenhagen est le nom en anglais de Copenhague

On retrouve ce nom dans plusieurs articles
 L'équipe cycliste Copenhagen
 MIX Copenhagen, OMX Copenhagen et OMX Copenhagen 20 : indices boursiers
 Copenhagen Hockey, club de Hockey
 Copenhagen Jazzhouse, club de jazz qui a ouvert ses portes en 1991 dans le centre-ville historique de Copenhague
 Copenhagen, album de Galaxie 500
 Copenhagen, cheval du 
 Copenhagen Jazz Festival, festival de jazz qui se déroule à Copenhague
 (13586) Copenhagen, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Copenhagen Concert, album posthume de Roland Kirk sorti en 2005
 Forum Copenhagen, salle de spectacle
 Flying Tiger Copenhagen chaîne danoise de magasins. Ouverte en 1995 à Copenhague.
 Copenhagen Suborbitals organisation sans but lucratif dont l'objectif est de réaliser un vol suborbital avec équipage

Patronymie 

 Diane Copenhagen (née en 1986), joueuse de volley-ball américaine

Toponyme 
 Copenhagen, ville dans l’État de New York, aux États-Unis.